Myrbach ist der Familienname folgender Personen:

 Felician Myrbach (1853–1940), österreichischer Maler, Grafiker und Buchillustrator
 Franz Freiherr von Myrbach von Rheinfeld (1850–1919), österreichischer Finanzwissenschaftler